Pułki piechoty Księstwa Warszawskiego
 Pułki piechoty Królestwa Kongreswego
 Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP
 Pułki piechoty PSZ na Zachodzie
 Pułki piechoty ludowego Wojska Polskiego